Nasaasaq bezeichnet:
 Nasaasaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nasaasaq (Berg, Sisimiut, nordöstlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nasaasaq (Berg, Sisimiut, südwestlich) (Kællingehætten), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nasaasaq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland

Siehe auch:
 Nasaasaaq